Россия на зимних Сурдлимпийских играх 2015 года принимала участие во всех видах спорта. Игры проходили в Ханты-Мансийске и Магнитогорске с 28 марта по 5 апреля 2015 года. Сборную России на Играх представляли 76 спортсменов. Россия впервые в своей истории принимала зимние Сурдлимпийские игры. Сборная России завоевала 12 золотых, 6 серебряных и 12 бронзовых, заняв первое место в неофициальном общекомандном зачёте.

Медалисты

Состав и результаты

Горнолыжный спорт 

Мужчины

Женщины

Кёрлинг

Лыжные гонки 

 Мужчины
 Дистанционные гонки

 Спринт

 Женщины
 Дистанционные гонки

 Спринт

Сноуборд 

 Слоупстайл

 Хафпайп

 Бордеркросс

 Параллельный гигантский слалом

 Параллельный слалом

Хоккей 

Состав

Предварительный раунд

Время местное (UTC+4).

Финал

Время местное (UTC+4).

Мужская сборная России заняла 1-е место

Примечания

См. также 
 Россия на зимних Олимпийских играх 2014
 Россия на зимних Паралимпийских играх 2014

Ссылки 
 Сурдлимпийский комитет России
 Состав сборной России на XVIII Сурдлимпийские зимние игры 2015

2015
Страны на зимних Сурдлимпийских играх 2015 года
Спорт в России в 2015 году